Антропосфе́ра (від грецького антропос - людина і грецького sphaira — куля) — складова частина соціосфери, яка охоплює людство як сукупність індивидів.
 Антропосфера — частина біосфери, де живе і яку використовує людство
 Антропосфера — сфера Землі та найближчого космосу, що використовується людством і зазнає внаслідок цього певних змін

Примітки

Див. також 
 Ноосфера
 Біотехносфера
 Соціосфера

Джерела 
 Словник 
 Енциклопедія Кирила та Мефодія 

Філософські терміни‎